Macklot ist der Familienname folgender Personen:
 August Friedrich Macklot (1770–1805), Drucker und Verleger in Stuttgart, Sohn von Johann Michael M. 
 Camill Macklot, der Ältere (1809–1886), Drucker und Verleger in Karlsruhe, Sohn von Philipp M.
 Camill Macklot (1887–1966), Verleger und Kunstmaler in Karlsruhe, Sohn von Camill M., dem Älteren
 Karl Friedrich Macklot (1760–1812), Drucker und Verleger in Karlsruhe, Sohn von Johann Michael M.
 Heinrich Christian Macklot  (1799–1832), Zoologe und Naturforscher in Diensten des Niederländischen Museums für Naturgeschichte
 Johann Michael Macklot (1728–1794), Drucker und Verleger in Karlsruhe, Vater von August Friedrich M., Karl Friedrich M., Philipp M. und Wilhelm Friedrich M.
 Philipp Macklot (1771–1848), Drucker und Verleger in Karlsruhe, Sohn von Johann Michael M.
 Wilhelm Friedrich Macklot (1777–1845), Arzt und „Leibmedikus“ der Grafen von Erbach-Fürstenau, Sohn von Johann Michael M.